Adagio (muzyka) – w muzyce tempo wolne (66-76 BPM); zobacz też: tempo
 Adagio (balet) – rodzaj tańca baletowego
 Adagio 62126 – polski radioodbiornik
 Adagio (francuska grupa muzyczna) – grupa muzyczna z Francji (progresywny, symfoniczny metal)
 Adagio (brazylijska grupa muzyczna) – grupa muzyczna z Brazylii (doom, death metal)
 Adagio (program komputerowy) – program komputerowy działający w sieci Gnutella2